Miejscowości w USA:
 Forest City – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Seminole
 Forest City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Forest City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Forest City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Forest City – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rutherford
 Forest City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
Gminy w USA:
 Forest City (ang. Forest City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Forest City (ang. Forest City Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Forest City (ang. Forest City Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker